Камы́шин — город областного значения в Волгоградской области России. Административный центр Камышинского района (в состав района не входит), образует городской округ город Камышин. 

Население:  чел. ().

Этимология 
Название городу было дано по реке Камышинке.

География

Экономико-географическое положение 

Город расположен в центральной части Волгоградской области по направлению на северо-восток на правом берегу Волги (Волгоградское водохранилище), в устье реки Камышинки, в 180 км к северо-востоку от Волгограда.

Площадь города — 117 км², протяжённость вдоль Волги — 11 км.

В городе расположены речной порт, тупиковая железнодорожная станция Приволжской железной дороги. Через город проходит автомобильная трасса  Сызрань — Саратов — Волгоград. В 16 км к северо-западу от города находится бывший военный аэродром «Лебяжье» (расформирован в 2009 году).

Ширина Волги около города составляет 4—5 км, на противоположном берегу расположен город Николаевск. Ближайшие мосты через Волгу находятся около Саратова и Волгограда. Действует сезонная грузовая паромная переправа на противоположный берег Волги (обычно с 15 апреля по 15 ноября). В зимнее время грузовой переправы через Волгу официально не существует, а пассажирская осуществляется судами на воздушной подушке.

Климат 
Камышин лежит в умеренном климатическом поясе. Тип климата — умеренно континентальный. В зимний период город находится под воздействием умеренных и арктических воздушных масс, в летний — под влиянием умеренных и тропических воздушных масс. Зима холодная, отрицательная температура держится на протяжении четырёх месяцев (декабрь, январь, февраль, март); лето жаркое и сухое. Среднегодовая норма осадков составляет 389 мм. Среднегодовое испарение влаги — 850 мм. Характерны восточные и юго-восточные степные ветры, а также суховеи.

 Среднегодовая температура воздуха — 8,3 °C
 Относительная влажность воздуха — 74 %
 Средняя скорость ветра — 4,9 м/с
Минимальная влажность воздуха 

Направление ветра

P0, атмосферное давление на уровне станции (миллиметры ртутного столба), приведенное к среднему уровню моря

Направление ветра

P0, атмосферное давление на уровне станции (миллиметры ртутного столба), приведенное к среднему уровню моря

Природа 

Камышин расположен на Приволжской возвышенности. Средняя высота города над уровнем моря составляет 50 м. Рельеф равнинный, холмистый. Преобладающие почвы — каштановые.

В 1892—1894 годы по инициативе земского врача Я. А. Ломоносова на окраине города высадили сосны и кустарники. В 1903 году в Камышине основан древесный питомник, в 1931 году ставший ВНИАЛМИ (Всесоюзный научно-исследовательский агролесомелиоративный институт). Сейчас площадь Камышинского питомника равна 7,0 га. На его территории произрастают 600 видов и сортов различных древесных пород.

Символы

История 

Территория Камышина и округи издревна была заселена людьми. Например, находящийся на северо-востоке от Камышина археологический памятник Ураков бугор богат находками, относящимися к 10,5 тысячам лет до н. э.

XVII—XVIII века 
Территория, на которой сейчас расположен город Камышин, была заселена только эпизодически  ногайцами, кубанскими и крымскими татарами. На месте Камышина известно поселение Золотой Орды. В 1580 году из этих краёв атаман Ермак Тимофеевич отправился на Каму, а после — на покорение Сибири, волоком переправившись с реки Иловли в Камышинку. В 1667 году тем же путём вышел на Волгу Степан Разин.

В 1668 год царь Алексей Михайлович направил стрельцов в устье Камышинки. Под руководством английского инженера-полковника Бейле на левом берегу реки была возведена крепость для охраны волжского торгового пути и борьбы с восстававшими казаками и крестьянами.

В 1670 году войска Степана Разина, пришедшие из Царицына (ныне Волгоград), сожгли крепость. Но через некоторое время на месте разрушенного поселения снова стал селиться «прихожий люд». Решено было усилить крепость караульным гарнизоном.

В 1692 году Пётр I отдал приказ отправить в устье Камышинки полк стрельцов и свободных крестьян, а в 1693 туда отправился его свояк князь Б. И. Куракин, которому велено основать город на левом берегу Камышинки.

Летом 1695 года, во время Первого Азовского похода против турок, в Камышине побывал и сам Пётр I. Царь обратил внимание на узкий перешеек между Камышинкой и Иловлей и решил прорыть в этом месте канал, который должен был соединить Волгу и Дон. Проект канала был назван «Новая и правдивая карта о перекопе, чтоб из Дону или Танаиса кораблями Иловлею рекою до Камышенки и Камышенкою рекою в Волгу или Астраханскую реку в Каспийское море входить». На канале длиной около 3 километров предполагалось строительство 4 плотин. Работы по созданию канала велись в период с 1697 по 1701 год, но его строительство так и не было завершено. Сохранившиеся от строительных работ ямы обусловили будущее название поселения близ реки — Петров Вал.
27 сентября 1697 года в Камышин из Казани «для охраны шлюзного дела» переведён Дмитриевский стрелецкий полк под предводительством Якова Буша. На берегу Камышинки было возведено укрепление «Петровское». Позже город, обрытый валом и обнесённый палисадом с 4 воротами, стали именовать Дмитриевском — стрелецкий полк почитал и хранил икону святого великомученика Дмитрия Солунского.

В Поволжье часто вспыхивали крестьянские бунты, и стрельцы всегда выступали на стороне восставших. В 1704 году Пётр I направил под командованием князя Дмитрия Хованского отряд, который сжёг Дмитриевск за участие его жителей в казачьем восстании против «бритья бород и одевания немецкого платья». Крепость была перенесена на правый берег Камышинки.

25 сентября 1704 года — царь Пётр I послал грамоту воеводам Ивану Башмакову и Алексею Быкову в Дмитриевск (Камышин) и Царицын, в которой было велено составить карту берегов Камышинки и Иловли: «Описать какие места и урочища, и есть ли где леса, и острова и поля, и по скольку сажен или вёрст. И чертёж и опись прислать за руками в приказ Казанского дворца».

13 мая 1708 года один из отрядов Кондратия Булавина вошёл в Дмитриевск без боя. Гарнизонные солдаты перешли на сторону булавинцев. В городе было организовано казачье самоуправление, но уже к августу город снова оказался под контролем правительственных войск.

Второй раз Пётр I посетил Дмитриевск 15 июня 1722 года во время Персидского похода в сопровождении Екатерины I, Ф. М. Апраксина и Д. К. Кантемира. Пётр пожелал осмотреть город, оценить обороноспособность крепости. За два часа пребывания в городе царь успел обсудить с воеводой роль города в защите низового Поволжья, волжского торгового пути, заволжских степей и борьбе с набегами.
В 1731 году в целях охраны линии правого берега Волги учреждено Волжское казачье войско. 3 августа 1731 года вышел указ Сената о льготах переселенцам на царицынскую линию, что способствовало освоению края.

В середине XVIII века в Дмитриевске начался экономический подъём, вызванный началом добычи соли на озере Эльтон в 1747 году. Крестьяне покидали помещиков и отправлялись в Саратов и Дмитриевск для работы на соледобычах. 70 % всей добытой на протяжении XVIII века соли пришлось на эльтонское месторождение.

В 1767 году во время своего путешествия по Волге Дмитриевск посетила Екатерина II.

В 1768 году комендант города полковник Каспар Меллин и начал строить в городе мостовые, взвозы на Волгу; в кремле была возведена крепость с батареями, палисадом, воротами и башней, канцелярия, казённый дом.

В эти годы в Поволжье было основано более 100 колоний немцев, переселившихся из разорённой Семилетней войной (1756—1763) Германии. В Камышинском уезде было создано 46 немецких поселений, среди которых Иловля, Верхняя Добринка, Усть-Грязнуха и др.

В 1769 году Дмитриевск посетил руководитель Оренбургской физической экспедиции, организованной Санкт-Петербургской Академией наук, Иван Иванович Лепёхин с целью изучения природы края. В своих работах он описал город того времени:

Город Дмитриевск стоит на самом волжском берегу. С восточной стороны протекает речка Камышинка, а с полуденной Волга. …Самое большое достоинство сего города составляет соляная пристань, которая питает большую часть прихожего народа… Церквей только три, две деревянные и одна каменная. Купечество в нём зажиточно. Промыслы купеческие состоят по большей части в рыбе, отпуске хлеба и скотины, которую они получают от кочующих в соседстве калмыков. Без них жители питались от посева дынь и арбузов, которые вкусом превосходят астраханские…

13 августа 1774 года Емельян Пугачёв, овладевший к тому времени Саратовом, приблизился к Дмитриевску, где был встречен майором Дицем, с которым было 500 солдат гарнизона, 500 калмыков и 1000 донских казаков, предводительствуемых князьями Дербентовым и Дундуковым. Завязавшееся сражение окончилось поражением городских защитников. Комендант крепости Каспар Меллин был казнён восставшим гарнизоном. Солдаты и казаки избрали комендантом сержанта из своей среды и гостеприимно встретили самозваного царя. Город был разграблен и частично сожжён.

7 ноября 1780 года Екатерина II издала указ о переименовании Дмитриевска в Камышин, который на правах уездного города вошёл в состав Саратовской губернии. 23 августа 1781 года Екатерина утверждает новый герб Камышина:

в верхней части герб Саратовский; в нижней — трава, называемая камыш, в белом поле, от которой город сей название своё получил.

В 1785 году вышел царский указ о передаче дворянам, желающим селиться в Саратовской губернии, всех имеющихся здесь свободных земель; в Камышинском уезде знатные дворяне получили в свои владения более 100 тыс. десятин «пожалованных земель». На эти земли дворяне переселяли своих крепостных крестьян из других губерний, а также закрепощали местных, ранее поселившихся здесь крестьян. К концу XVIII века 52389 крестьян уезда оказались в крепостной зависимости.

XIX — начало XX века 

Во второй половине XIX века Камышин как купеческий город занимает значимое место в волжской торговле. В 1879 году в Камышине проживало 13 644 человека, из которых 90 были купцами, 11 590 — мещанами и посадскими, 1782 — цеховыми. В городе было 9 церквей — 7 православных, лютеранская и католическая. К 1892 году в Камышине уже насчитывалось 17 684 человека.

В 1894 году открывается железная дорога Тамбов — Камышин, что позволило создать в городе 4 паровых лесопильных завода, 3 паровых мельницы, элеватор, солемолки, нефтяной склад и нефтекачку.

В 1896 году через реку Камышинку был построен деревянный мост. В 1897 году в городе появился водопровод. Водонапорная башня, вода из которой разводилась по улицам, и сейчас стоит на улице Камышинской; современный герб Камышина украшен «короной» зубцов водонапорной башни.

К 1899 году в Камышине работали 12 кузниц, 10 скотобоен, лесопильня и другие ремесленные цеха, а также пристани пароходных обществ «По Волге», «Кавказ и Меркурий», «Самолёт» и причал буксирной переправы.

В 1900 году в городе жило более 18 000 человек; был заложен Городской парк культуры и отдыха, работало уже 200 магазинов. Возникли первые революционные кружки, в которых читали запрещённую политическую литературу.

В 1905 году число работников железнодорожного транспорта Камышина составляло около 700 человек, а с рабочими станций и элеваторов уезда — около 1000 человек. На 7 лесопильных заводах работает 700 человек, а в летнее время до 1000. На мельнице купца Бореля насчитывается 250 работников. Условия труда на фабриках, заводах и в ремесленных цехах, рабочая сила которых в основном формировалась из разорённых крестьян, были неудовлетворительными.

После событий Кровавого воскресенья () в Камышине началась революционная борьба. 5 марта 1905 года камышане отправили резолюцию в Совет министров, в которой потребовали «проводить экономическую политику на пользу трудовых классов, облегчить налоговые тяжести, ввести подоходный налог».

Начались стычки с полицией и забастовки. 1 мая 1905 года прошла загородная демонстрация. Во время октябрьской стычки в Камышине проходил митинг.

Гражданская война 

С началом Гражданской войны в 1917 году в Камышинском уезде был создан Исполнительный комитет, занимающийся вопросами личного состава гарнизона, реквизиции хлеба у кулаков, пресечения спекуляции и другое. На станции «Камышин» от Совета начала работу военно-контрольная транспортная комиссия.

В начале декабря в Камышине получили сообщение о том, что к городу направляются оренбургские казаки. 11 декабря казаки подходят к городу. Члены Исполкома Оловяшников и Воложанин были откомандированы в Саратов за пулемётами и артиллерией. Специально образованная комиссия взяла под строгий контроль охрану порохового и патронного складов. 11 декабря на заседании Исполкома принимается решение обезоружить офицеров запасного полка и других подразделений.

13 и 14 декабря 1917 года в городе был проведён уездный съезд волостных земельных комитетов. Делегаты сообщают о том, что осуществление «Декрета о земле» во многих населённых пунктах началось с середины ноября 1917 года.

21 декабря 1917 года был создан Совет народного хозяйства, взявший в свои руки управление хозяйственной деятельностью города и уезда. Устанавливается рабочий контроль на предприятиях, явившийся подготовительной мерой к национализации предприятий.

28 января 1918 года в Камышине состоялся первый уездный съезд Советов крестьянских депутатов, на котором заслушан доклад делегата губернского съезда Советов крестьянских депутатов, доклады с мест о создании Советов и Красной гвардии. На 29 января 1918 года сельские и волостные Советы созданы во всех волостях и в 215 уездных населённых пунктах. 1 февраля 1918 года состоялась первая партийная конференция, где избран уездный комитет большевистской партии. Гражданская война, начавшаяся в 1918 году, активизировала купечество. Были организованы контрреволюционные мятежи и выступления против политики Советского государства, в которых участвовали местные меньшевики, эсеры, зажиточные крестьяне. Демобилизованные фронтовики Камышина объединились в контрреволюционный «Союз фронтовиков», но на заседании исполкома Совета 24 марта 1918 года принято постановление уничтожить его. 29 мая 1918 года город и уезд объявляются на военном положении. Весной и летом 1918 года кулаки начали активное противостояние власти Советов, отказывались сдавать хлеб государству. Благодаря комитетам деревенской бедноты большевики смогли победить кулачество в деревне и изъять у него хлеб. 30 января 1918 года был озвучен приказ о создании Красной Армии на добровольных началах. В марте 1918 года в Камышине создан отряд Красной Армии численностью 400 человек. В сентябре 1918 года в городе на срочном заседании уездного комитета большевистской партии уездного исполкома и профессиональных союзов создан добровольный революционный полк. В мае 1918 года в городе создаётся чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом (ЧК). Летом 1918 года в Камышине национализированы все банки, 420 домовладений, промышленные предприятия и торговые заведения. За год открыто 100 начальных классов и 42 школы для взрослых. Организовывались курсы народных чтений. В марте 1918 года открылась центральная публичная библиотека.

15 июля 1919 года войска Кавказской армии ВСЮР под командованием генерала Врангеля при поддержке Донской армии генерала Сидорина в ходе продолжительных боёв овладели Камышином, разбив превосходящие силы красных и захватив в плен 13 тысяч красноармейцев, 43 орудия и много пулемётов. В городе было захвачено 12 паровозов, более 1000 вагонов, большое количество снарядов и патронов, 3 вагона шанцевого имущества и другие большие запасы.

Однако, уже в ночь с 29-го на 30-е июля Волжская военная флотилия красных, прорвавшись с севера, на рассвете стала бомбардировать Камышин. В городе поднялась паника. Красные, выпустив несколько десятков снарядов, отошли на север.

В середине августа, ввиду громадного превосходства сил противника (около четырёх дивизий пехоты при четырнадцати полках конницы, насчитывающих свыше 15000 штыков, 7000 шашек при 70 орудиях), в целях сокращения фронта и дабы не подвергать правофланговые свои части риску быть отрезанными, командование белых признало необходимость оставления Камышина без боя и отхода на рубеж: река Сестрёнка Белые Горки-Таловка-Саломатино.

20-е—30-е годы XX в. 
В январе 1920 годa в городе открываются 5 библиотек, начинает работу первый детский сад. В марте 1920 года в Камышине основан рабочий университет, в котором проходит обучение на курсах учителей, медицинских сестёр, счетоводов, делопроизводителей.

В 1922 году в школе им. Толстого (сейчас — здание Дома учителя) создана пионерская организация. К 1930 году в Камышинском районе учреждено 8 крупных коммун, 27 колхозов и 9 товариществ, занимающихся совместной обработкой земель. К 1931 году в Камышине преобразовано в коллективные 94 % крестьянских хозяйств. 10 января 1934 года Камышин и Камышинский район входят в состав Сталинградской области.

Начинается индустриализация города. Так, в 1934 году запущен томатно-овощно-мясной консервный завод, в 1936 году — первый хлебозавод, в 1938 году — лакокрасочный завод № 2 «Победа», в марте 1939 года — Камышинский стеклотарный завод.

Великая Отечественная война 
В первые дни Великой Отечественной войны более 20 тысяч камышан отправлены на фронт. Все предприятия и организации Камышина направили свою работу на выполнение заказов фронта. 8 июля 1941 года в Камышин прибывает первый санитарный поезд. В городе разворачивается сеть госпиталей.

Каждый день в Камышин приезжали беженцы, и к зиме 1942 года население города увеличилось в 8 раз. 11 мая 1943 года Камышин получил статус города областного подчинения.

В мае 1941 года в Камышин передислоцировалось с Урала Соликамское танковое училище, которое находилось в городе до июля 1947 года, обеспечивая фронт техниками лейтенантами бронетанковых войск.

17 ноября 1942 года из Камышинского парка культуры и отдыха комсомольцы-добровольцы ушли на защиту Родины.

Население 

 Национальный состав
По переписи 2010 года:
 русские — 111 659 чел. (94,6 %),
 украинцы — 1488 чел. (1,4 %),
 немцы — 1072 чел. (0,9 %),
 армяне — 739 чел. (0,6 %),
 татары — 557 чел. (0,5 %),
 белорусы — 442 чел. (0,3 %),
 азербайджанцы — 397 чел. (0,3 %),
Другие национальности и лица, не указавшие национальность — 1,4 %.

Экономика

Промышленность и предпринимательство 

Наиболее известными промышленными предприятиями города являются: Камышинский стеклотарный завод, Завод Ротор, Камышинпищепром, Камышинский крановый завод, Камышинский хлебокомбинат, Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента, Камышинский опытный завод, Молочное производство «Любимый город», Камышинский комбинат продуктов питания, Камышинский хлопчатобумажный комбинат.

Промышленный комплекс г. Камышина насчитывает 23 крупных промышленных предприятия, 137 предприятий малого бизнеса и более 200 предпринимателей.

В промышленности занято около 14 тыс. человек, в том числе в предприятиях крупного и среднего бизнеса задействовано 11,4 тыс. человек.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по городскому округу — город Камышин за 2019 год составил 15,1 млрд рублей.

Оборот розничной торговли по полному кругу организаций на 1 января 2020 года составил 15 млрд рублей (105,2 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах).

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций городского округа — город Камышин за 2019 год составил 1 млрд. 625 млн рублей.

Среднемесячная зарплата в расчете на одного работника по данным статистики по крупным и средним организациям по городскому округу — город Камышин за январь — ноябрь 2019 г. составила 27 951 рубль (рост к аналогичному периоду прошлого года на 7,3 %).

На территории Камышина по состоянию на 1 января 2020 года осуществляют свою деятельность 3 494 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Оборот предприятий малого и среднего бизнеса за 2019 год составил 6,2 млрд рублей.

На потребительском рынке города Камышина функционируют 152 объекта общественного питания, 890 объектов розничной торговли.

Оборот розничной торговли по полному кругу организаций на 1 января 2020 года составил 15 млрд рублей (105,2 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах).

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций городского округа — город Камышин за 2019 год составил 1 млрд. 625 млн рублей Объём отгруженных промышленных товаров собственного производства составил за 2019 год — 8,7 млрд рублей.

Городской пассажирский транспорт 

В городе действует автобусный транспорт, обслуживающий 24 маршрута. Связь между левым и правым берегом реки Камышинки (соответственно новым и старым городом) осуществляется через Бородинский мост. Также существует развёрнутая сеть маршрутных такси. Стоимость проезда в муниципальных и частных автобусах — 20 рублей.

В городе планировалось создание троллейбусной сети. В 1985 г. было начато строительство линии по трассе Хлопчатобумажный комбинат — Вокзал — ул. Волгоградская и троллейбусного депо на ул. Волгоградской. По всей трассе пускового комплекса были установлены опоры контактной сети. Однако строительство постоянно буксовало и сроки его окончания переносились. По второму проекту, который реализовывался в 1986—1990 годах, линия троллейбуса должна была соединить 5 микрорайон с заводом Кузлит в северо-западной промзоне. К 1990 году были установлены опоры КС, построены 2 подстанции и начато строительство троллейбусного депо на 100 мест возле инструментального завода, но в связи с экономическим кризисом проект заморозили. В 1988 году было закуплено 18 троллейбусов ЗиУ-9 тремя партиями: март — 7 единиц, июнь — 6 единиц, июль — 5 единиц. Троллейбусы стояли законсервированными на территории автобусного парка вплоть до 1991 г. После этого они были расконсервированы и проданы во Владимир. В память об этом на дамбе (ул. Базарова) находится электрическая подстанция, а на Саратовской трассе стоят опоры КС.

Здравоохранение 
Система здравоохранения города Камышина представлена 11 учреждениями здравоохранения: 4 государственных бюджетных учреждения здравоохранения и 7 лечебно-профилактических филиалов города Волгограда.

Планировалась постройка нового здания ЦРБ в округе 5 Микрорайона, однако в связи с распадом СССР проект был заморожен на неопределённый срок. В результате здание пришлось демонтировать из-за непригодности к продолжению строительства.

Образование 

Система образования Камышина включает в себя 42 образовательных учреждения, в которых трудятся более 3 тысяч работников. В ведомстве Комитета по образованию числится 23 дошкольных образовательных учреждений, 16 общеобразовательных школ с общей численностью более 9 500 учащихся, а также филиал школы № 17, основанный на базе бывшей школы № 3, в котором размещены специализированные (коррекционные) классы VIII вида, с численностью 175 детей. 1 сентября 2019 года в 7 мкр. была открыта новая современная школа на 1000 учащихся (школа № 1).
 Камышинский технологический институт (филиал Волгоградского государственного технического университета);
 4 представительства крупных российских вузов;
 6 среднеспециальных учебных заведений, в том числе Камышинский колледж бизнеса Волгоградского института бизнеса, колледж искусств, Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и индустриально-педагогический имени Героя Советского Союза А. П. Маресьева;
 представительство Жирновского нефтяного техникума;
 Детская школа искусств;
 Центра детско-юношеского творчества;
 Центр по работе с детьми и молодежью «Спектр»;
 Центр детского и юношеского туризма и краеведения;
 3 спортивных школы, в том числе 1 спортивная школа олимпийского резерва (ДЮСШОР) и др. учреждения дополнительного образования.

Культура 

 Драматический театр
В городе действует драматический театр. Точная дата основания театра неизвестна: по одной версии театр основан в 1862 году, по другой — в 1905. Первый профессиональный драматический театр образован в Камышине 12 октября 1910 года. Сначала театр имел статус колхозно-совхозного, затем — передвижного, городского, областного гастрольного, и лишь потом обрёл своё современное название. Первые актёры театра обучались в трёхгодичной студии, созданной режиссёром театра П. В. Джапаридзе. В 1977 году здание театра сгорело. В 1989 году Камышинский драматический театр обосновался во Дворце культуры «Краностроитель» и получил большую сцену, позволяющую ставить крупномасштабные спектакли. В 1995 году при Камышинском драматическом театре создаётся кукольный театр «Калейдоскоп».

 Центр культуры и досуга «Дружба»

Кинотеатр «Дружба» открыт 7 февраля 1960 года. В 1998 году кинотеатр был передан из Отдела культуры в Комитет по образованию и стал Дворцом детской культуры (ДДК) «Дружба». В 2014 году произошла смена учредителя и реорганизация из учреждения дополнительного образования детей в учреждение культуры. С 24 июля 2014 года ДДК «Дружба» стал Центром культуры и досуга (ЦКД) «Дружба». В ЦКД «Дружба» есть киноконцертный зал на 394 места, малый кинозал на 25 мест и конференц-зал.

Дворец культуры «Текстильщик»
Центр проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Открыт в 1964 году.

 Историко-краеведческий музей
13 августа 1961 года по инициативе общественности города на средства трудовых коллективов и отдельных граждан в городе был основан историко-краеведческий музей, ставший собирателем и хранителем объектов истории и культуры. 1 апреля 1967 года музей преобразован в филиал областного краеведческого музея; в 1970 году приобрёл статус государственного музея историко-краеведческого профиля. В собственность музея передано здание, построенное в 1901 году по проекту архитектора А. Т. Тимофеева для Земской управы по мотивам московско-ярославского зодчества XVII века. На данный момент в фондах музея свыше 25000 единиц хранения. Экспозицию музея представляют 14 залов.

 Музей А. П. Маресьева — Центр патриотического воспитания
Открыт в 2016 году к столетию лётчика Алексея Маресьева, уроженца города. В четырех экспозиционных залах, посвященных определенному периоду жизни лётчика-истребителя, представлены личные вещи, в том числе пиджак со всеми его наградами, документы, фотографии из семейного архива, переданные музею семьёй героя. Устроена интерактивная площадка «Воздушный бой», где с помощью 3D-технологии посетители музея погружаются в события битвы на Курской дуге.

 Музей истории органов внутренних дел Камышина
Открыт в 2018 году к 100-летию образования органов внутренних дел в Межмуниципальном отделе МВД России. В музее представленные подлинные документы, фотографии и награды сотрудников от истоков создания правоохранительных органов в городе до настоящего времени.

 Камышинский арбузный фестиваль

Архитектура и достопримечательности 

 городская набережная р. Волги;
 Камышинский историко-краеведческий музей;
 картинная галерея;
 памятник лётчику-герою Алексею Маресьеву;
 памятник автомобилю-воину ЗИС-5
 памятник природы горы Уши;
 памятник Димитрию Солунскому. Открытие памятника на Комсомольской площади состоялось 8 ноября 2013 года;
 памятник Герою России Александру Колгатину;
 Свято-Никольский кафедральный собор;
 памятник российскому императору Петру I. Установлен на городской набережной, недалеко от историко-краеведческого музея. Открытие состоялось 24 августа 2018 года;
 памятник арбузу — одному из символов города, открытый в мае 2019 года, представляет собой чугунную конструкцию в форме арбуза весом 1,2 тонны.

Спорт 
 Футбольный клуб «Текстильщик» в 1992—1996 годах выступал в высшей лиге. Заняв в 1993 году 4-е место, команда в следующем году участвовала в кубке УЕФА, пройдя во второй раунд. В 2007 году команда выбыла из Второго дивизиона.

Средства массовой информации 
СМИ города состоят из
 местного Муниципального медиа-холдинга, в состав которого входят
 Газета «Диалог»
 1 телерадиокомпания, состоящая из
 СМИ «Камышин-ТВ» и
 СМИ «Муниципальное радио Камышина»
 рекламно-информационной газеты «Лёгкий день»
 интернет-портал «Инфокам»

Города-побратимы 
  Опава (), Чехия

См. также 

 Зона (телесериал)
 Камышинский уезд
 Список улиц Камышина
 Волгоградский дебаркадер

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации Камышина
 История герба Камышина

 
Города на Волге
Районные центры Волгоградской области
Камышин